Комсомольский — хутор в Озинском районе Саратовской области. Входит в состав сельского поселения Заволжское муниципальное образование.

География 
Находится  на расстоянии примерно 41 километр по прямой на северо-восток от районного центра поселка Озинки.

История
Основан в 1954 году.

Население
Население составляло 89 человек в 2002 году (казахи 75%), 59 в 2010.

Инфраструктура
Имеется фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Озинского района